Het ATP-tennistoernooi van Adelaide (officieel Australian Men's Hardcourt Championships) van 1990 vond plaats van 1 tot en met 6 januari in de Australische stad Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Memorial Drive Park.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Adelaide
ATP-toernooi van Adelaide